Friedrich Wöhler — um pedagogo e químico alemão
Síntese de Wöhler — uma reação endotérmica de produção da ureia a partir do cianato de amônio
August Wöhler — um engenheiro alemão 

Desambiguações de sobrenomes